hrabstwo Caroline (ang. Caroline County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Caroline (ang. Caroline County) w USA, w stanie Wirginia